Clair heißt der Ort
 Clair (New Brunswick) in Kanada

Clair ist der Familienname folgender Personen:
 Andrée Clair (1916–1982), französische Schriftstellerin
 Cyrielle Clair (* 1955), französische Schauspielerin
 Dick Clair (1931–1988), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Jany Clair (* 1938), französische Schauspielerin
 Jean Clair (* 1940), französischer Kunsthistoriker, Konservator, Museumsleiter und Autor
 Johannes Clair (* 1985), deutscher Autor und Ex-Soldat
 Julia Clair (* 1994), französische Skispringerin
 Merven Clair (* 1993), mauritischer Boxer
 René Clair (1898–1981), französischer Regisseur
 Sandie Clair (* 1988), französische Bahnradsportlerin
 Stanislas Saint Clair (1835–1887), britischer Offizier und Diplomat

Siehe auch:
 St. Clair, Claire
 Saint Clair 
 Clair Lake
 Clare
 Klär
 Glare